Рабель

 Рабель — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Рабель, Даниэль (1578—1637) — французский живописец, гравёр, дизайнер, миниатюрист, ботаник и иллюстратор естественной истории эпохи Возрождения.